Эстрела — многозначное понятие.
 Эстрела, Арналду (1908—1980) — бразильский пианист.
 Эстрела — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

См. также 
 Эстрелья
 Эштрела
 Эстрелла